Eszterházy Károly Főiskola
Európa kulturális fővárosa